

Казімежево — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Казімежево — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Казімежево — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Казімежево — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства